Malichus (auch Malichos) ist der Name von zwei Königen der Nabatäer:

Malichus I., König der Nabatäer (62–30 v. Chr.)
Malichus II., König der Nabatäer (40–70)